Брестово — топоним:

Болгария 
 Брестово — село в Благоевградской области;
 Брестово — село в Ловечской области;

Босния и Герцеговина 
 Брестово — село в общине Добой;

Сербия 
 Брестово — село в общине Деспотовац;
 Брестово — село в общине Нови-Пазар;
 Брестово — село в общине Владичин-Хан;

См. также 
 Брест (значения)
 Брестов
 Брестова
 Брестовец
 Брестовица